Viverriscus (Виверискус — „мала цибетка”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Viverravinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјевернe Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Viverriscus.

Временска распрострањенст рода Viverriscus унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravinae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке